Horst Hahne ist der Name folgender Personen:

* Horst Hahne (Medailleur) (* 1940), deutsch-australischer Medailleur und Designer
 Horst Hahne (Rennfahrer), deutscher Automobilrennfahrer